Fredropol (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Przemyski
 Fredropol (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente